Hindustan (persisch, Land der Hindus; , Hindustān, ) bezeichnet:
 Die heutige Republik Indien
 Ein mittelalterliches Reich im Norden des heutigen Indiens, zumeist ist das Mogulreich gemeint
 Eine Region im Norden Indiens, zwischen dem Vindhyagebirge und dem Himalaya, siehe Hindustan (Region)
 Südasien bzw. den Indischen Subkontinent
 Eine indische Automarke, siehe Hindustan Motors
 Ein Lied von Oliver G. Wallace und Harold Weeks, siehe Hindustan (Lied)
 Hindustan (Zeitung), eine hindisprachige Tageszeitung aus Indien, Hrsg.; Hindustan Media Ventures Ltd.

Von Hindustan abgeleitete Begriffe:
 HMS Hindustan, ein 1903 gebautes Schlachtschiff der Royal Navy
 Hindustan Times, eine große englischsprachige Tageszeitung aus dem Norden Indiens
 Hindustan Airport, der ehemalige Hauptflughafen von Bangalore (abgelöst durch Bengaluru International Airport)
 Hindustani (Film), ein indischer Film von 1996

Siehe auch:
 Hindustanen
 Hindustani